Палдо:
 Палдо — село в Сагареджойском муниципалитете (Дузаграма) края Кахетия в Грузии.
 Палдо — село в Сагареджойском муниципалитете (Уджарма) края Кахетия в Грузии.